Гюзелев — фамилия; имеет женскую форму Гюзелева.
 Гюзелев, Васил (род. 1936) — известный болгарский историк-медиевист; академик Болгарской академии наук.
 Гюзелев, Никола (1936—2014) — болгарский оперный певец.